Matang Kumbang (Simpang Ulim), een plaats in Indonesië
Matang Kumbang (Baktiya), een plaats in Indonesië
Matang Kumbang (Makmur), een plaats in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing